(mort en 1885), homme d'affaires américain
, prêtre catholique, président de l'université Villanova
 (1900–1988), joueur de baseball

Voir aussi 
 (1923–2012), footballeur australien